El Almendro, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Río San Juan
El Almendro, comune della Spagna nella Provincia di Huelva